Ушкатти — село, Айтекебійський район, Актюбінська область, Казахстан
 Ушкатти — село, Домбаровський район, Оренбурзька область, Росія